Акела может означать:

 Акела — вожак волчьей стаи, персонаж «Книги джунглей» Р. Киплинга.
 «Акела» — учебная яхта, принадлежащая Государственному университету морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.
 «Acela Express» — американский скоростной поезд.

См. также 

 Акелла